Bay Lake ist der Name mehrerer

Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bay Lake (Alaska)
 Bay Lake (Florida)
 Bay Lake (Louisiana)
 Bay Lake (Gogebic County, Michigan)
 Bay Lake (Keweenaw County, Michigan)
 Bay Lake (Aitkin County, Minnesota)
 Bay Lake (Becker County, Minnesota)
 Bay Lake (Crow Wing County, Minnesota)
 Bay Lake (Itasca County, Minnesota)
 Bay Lake (St. Louis County, Minnesota)
 Bay Lake (Mississippi)
 Bay Lake (Washington)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bay Lake Township, Minnesota